North Channel kan syfta på följande platser:

Malta 

 Il-Fliegu ta’ Ghawdex, havskanal, Il-Qala,

Storbritannien 

 Nordkanalen, sund i Storbritannien, Nordirland, 

Robotskapade Maltaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar